Lichtbad steht für:

 Sonnenbad
 Lichttherapie

Siehe auch:
 Höhensonne